Vincelles pode se referir a:
 Vincelles (Jura)
 Vincelles (Marne)
 Vincelles (Saône-et-Loire)
 Vincelles (Yonne)

Desambiguações de topônimos